Folgende Alpine Skiweltcups fanden 1969 statt:
 Alpiner Skiweltcup 1968/69
 Alpiner Skiweltcup 1969/70